Алкилгидразины — органические производные гидразина NH, у которого один или несколько атомов водорода замещены на алкильные группы. Из алкилгидразинов наиболее известен 1,1-диметилгидразин («гептил») — компонент высококипящего ракетного топлива.

Номенклатура 
В зависимости от строения алкилгидразинов существуют монозамещённые, сим-дизамещённые (гидразосоединения) и несим-дизамещённые, три- и тетразамещённые алкилгидразины. Например, (CH)N-NH — 1,1-диэтилгидразин, (CH)N-N(CH) — тетраэтилгидразин. При наличии в молекуле старших групп гидразинный фрагмент считается заместителем и обозначается префиксом гидразино-.

Свойства 
Алифатические алкилгидразины представляют собой жидкие при нормальных условиях бесцветные вещества, обладающие сильным специфическим запахом.

Молекулы алкилгидразинов, особенно низших монозамещённых алкилгидразинов, сильно ассоциированы друг с другом межмолекулярными водородными связями, и по этой причине температуры кипения, плотности и показатели преломления этих веществ существенно выше, чем для алкиламинов с соответствующей молекулярной массой. При переходе от моно- к ди-, три- и тетразамещённым алкилгидразинам межмолекулярная ассоциация ослабляется.

Поскольку гидразин имеет менее основные свойства, чем аммиак, то и основность алкилгидразинов меньше, чем основность аналогичных алкиламинов. Алгилгидразины способны образовывать соли с минеральными кислотами (соли алкилгидразония):
 </center>

Способны нитрозироваться, образуя органические азиды:
 

Предельные алифатические алкилгидразины являются сильными восстановителями. Они медленно окисляются кислородом воздуха уже при низких температурах:
 

Автоокисление алкилгидразинов протекает с промежуточным образованием гидропероксидов и нитренов:
 

Попадание алкилгидразинов на развитую поверхность может привести к их самовоспламенению. При горении алкилгидразинов выделяется значительное количество тепла.

При мягком окислении симметричных диалкиламинов образуются соответствующие азосоединения:

Получение 
Синтез алкилгидразинов осуществляют несколькими способами.
 Реакции алкилирования гидразина:
 

 Реакции восстановления нитрозаминов, например, цинковой пылью в среде уксусной кислоты:
 

 Реакция с N-хлораминами:

Токсичность 
Низшие алкилгидразины весьма ядовиты. В частности, метилгидразин в концентрациях ~0,01 % способен убивать грибки и бактерии. ПДК алкилгидразинов составляет 0,1 мг/л в пересчёте на гидразин.

Литература 
 
 
 

Гидразины